Stresemannschule oder Gustav-Stresemann-Schule bezeichnet

 Grundschule Stresemannschule in Kaiserslautern
 Gustav-Stresemann-Schule in Mainz-Kastell, 1911 erbaute heutige Grundschule